O Torneio Floripa Rugby Sevens mais conhecido como Floripa Sevens , é a maior competição de Rugby Sevens do estado de Santa Catarina, atualmente válida pelo Circuito Brasileiro de Rugby Sevens. O evento é organizado pelo Desterro Rugby Clube, com a chancela, desde 2009, da Federação Catarinense de Rugby (FECARU). Este torneio ocorre sempre no início 1º semestre do ano, na cidade de Florianópolis.
Desde dezembro de 2010, o torneio passou a ter a realização conjunta do Desterro Rugby Clube e da Prime Sports Group.

O Campeonato 
Entre o ano de 2000 a 2004 o torneio se chamava apenas Floripa Sevens algumas edições não aconteceram pois havia pouco incentivo financeiro. Sua primeira edição como torneio internacional foi em 2005 assim sendo aberto a equipes de outros países. Em 2007 não houve o torneio por falta de patrocinio. No ano de 2008 o disputa não a conteceu pois em 2009 o torneio contaria como parte da temporada 2008/09 do Circuito Brasileiro de Rugby Sevens.

O torneio é disputado nas seguintes categorias: Masculino Adulto, Feminino Adulto e Juvenil Masculino. No Masculino Adulto o torneio possui a chave válida pelo Circuito Brasileiro de Rugby Sevens (Taça Dado Gouvêa) e a chave intitulada Taça Desterro, aberta para participação de equipes que não disputam o Circuito Brasileiro, além de convidados internacionais. No último dia do evento, existe um confronto entre as duas melhores equipes (campeão e vice) da Taça Dado Gouvêa e as duas melhores da Taça Desterro para definir o campeão da Taça Internacional.

Campeonatos anteriores

Categoria Adulto Masculino 
(pontos corridos)

(premiação tradicional)

Categoria Adulto Feminino 
(pontos corridos)

(premiação tradicional)

(pontos corridos)

Categoria Juvenil Masculino 

(pontos corridos)

Ver também 
  Liga Sul de Rugby
  Campeonato Catarinense de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby
  Campeonato Paranaense de Rugby
 Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens
 Circuito Goiano de Rugby Sevens
 Campeonato Goiano de Rugby Sevens

Ligações externas

 Site oficial do Floripa Rugby Sevens
 Site oficial da Confederação Brasileira de Rugby
 Página da Federação Catarinense de Rugby
 Site oficial do Desterro 
 Tabela do Circuito Brasileiro de Rugby Sevens

 
2009 em Santa Catarina